Muorjak är två olika sjöar belägna omkring två kilometer ifrån varandra i Arjeplogs kommun:

Muorjak (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun, 
Muorjak, Lappland, sjö i Arjeplogs kommun,  (24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn